Jean Worms peut désigner :
 Jean Worms (1884-1943), acteur ;
 Jean Worms (1909-1945), résistant dans la région de Châlons-sur-Marne ;
 Jean Worms-Germinal (1894-1974), résistant en Dordogne, et homme politique.